Bodsjön kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Småland 
Bodsjön, Småland, sjö i Oskarshamns kommun,  (12,1 ha)

Hälsingland 
Bodsjön (Arbrå socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (55,5 ha)
Bodsjön (Rengsjö socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (6,78 ha)
Bodsjön (Idenors socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Bodsjön (Rogsta socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (5,43 ha)
Bodsjön (Bergsjö socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun,  (16,6 ha)
Bodsjön (Hassela socken, Hälsingland, 689889-152277), sjö i Nordanstigs kommun,  (27,2 ha)
Bodsjön (Hassela socken, Hälsingland, 690254-153257), sjö i Nordanstigs kommun,  (57,6 ha)
Bodsjön (Mo socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun,  (14,1 ha)

Härjedalen 
Väster-Bodsjön, sjö i Härjedalens kommun,  (59,7 ha)
Öster-Bodsjön, sjö i Härjedalens kommun,  (15,7 ha)
Bodsjön, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (41,8 ha)

Jämtland 
Millest-Bodsjön, sjö i Bergs kommun,  (36,1 ha)
Västest-Bodsjön, sjö i Bergs kommun,  (35,5 ha)
Ytterst-Bodsjön, sjö i Bergs kommun,  (15,7 ha)
Bodsjön (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (16,9 km²)
Bodsjön (Bodsjö socken, Jämtland, 695544-145387), sjö i Bräcke kommun,  (17,1 ha)
Sönnerbodsjön, sjö i Bräcke kommun,  (39,8 ha)
Nedre Bodsjön, sjö i Bräcke kommun,  (12,3 ha)
Övre Bodsjön, sjö i Bräcke kommun, 
Bodsjön (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (79,2 ha)
Bodsjön (Revsunds socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (3,41 km²)
Bodsjön (Hammerdals socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (1,12 km²)
Bodsjön (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (5,3 km²)

Medelpad 
Bodsjön (Stöde socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (1,5 km²)
Bodsjön (Hässjö socken, Medelpad), sjö i Timrå kommun,  (12,8 ha)
Bodsjön (Haverö socken, Medelpad, 692103-145671), sjö i Ånge kommun,  (1,52 km²)
Bodsjön (Haverö socken, Medelpad, 692405-146465), sjö i Ånge kommun,  (29,4 ha)

Ångermanland 
Bodsjön (Edsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (16,2 ha)
Bodsjön (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (33,1 ha)
Bodsjön (Mo socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (22,5 ha)
Ytter-Bodsjön, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (7,38 ha)

Norrbotten 
Bodsjön (Överluleå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (28,1 ha)
Bodsjön (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (28,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn